Cingétorix, qui signifie le « roi des vaillants », est le nom de deux personnages celtes, du  mentionnés dans les Commentaires sur la Guerre des Gaules de Jules César :

 Cingétorix, notable gaulois favorable à César, qui lutte pour le pouvoir sur les Trévires en Gaule.
 Cingétorix, un des quatre rois celtes du Kent qui s’opposent aux légions romaines, lors de la seconde expédition de César en 54 av. J.-C. dans l’île de Bretagne.